Carlos Julio Arosemena ist der Name folgender Personen:

* Carlos Julio Arosemena Monroy (1919–2004), ecuadorianischer Politiker, Präsident 1961 bis 1964
 Carlos Julio Arosemena Tola (1888–1952), ecuadorianischer Politiker, Präsident 1947/1948